Denice (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria 
 Denicé, een gemeente in het Franse departement Rhône